Slovo hrbol označuje drobné vyvýšeniny v reliéfu, výběžky kostí či části orgánů:
 nosní hrbol – vyklenutí hřbetu nosu
 sedací hrbol (tuber ischiadicum) – část sedací kosti (os ischii)
 hřbetní hrbol, kohoutek – část hřbetu zvířat

Související článek 
 hrbolek